Columbia School steht für:

 Columbia University Graduate School of Journalism, New York
 Columbia Business School der Columbia University, New York 
 Columbia School (Soziologie), eine Denkrichtung

Siehe auch:
 Columbian School